

Religie 
Kerkgebouw
Kerk (instituut)
Kerkgenootschap
Gemeente (kerk), kerkelijke gemeente;
Kerkgang, het gaan naar een bepaalde kerk.

Overige 
Kerken (gemeente), gemeente in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen;
Gyrano Kerk, Nederlandse voetballer.

Zie ook 
Kerksken, dorp in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen;
Radio Antwerpen, Belgische radiozender. Bekend geworden als Radio Kerkske;
Kerkfabriek